Wulfen ist der Name folgender Orte:
 Wulfen (Anhalt), Ortsteil der Gemeinde Osternienburger Land im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt
 Wulfen (Dorsten), Ortsteil der Stadt Dorsten im Kreis Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen, siehe auch Neue Stadt Wulfen
 Wulfen (Fehmarn), Ortsteil der Stadt Fehmarn im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein

Wulfen ist der Name folgender Personen:
 Franz Xaver von Wulfen (1728–1805), Jesuit, Botaniker und Mineraloge
 sowie der nach Franz Xaver von Wulfen benannten Pflanzenarten:
 Wulfen-Hauswurz
 Wulfen-Steinkraut
 Marianne Wulfen (1759–1824), deutsche Theaterschauspielerin

Wulfen bezeichnet weiterhin:
 BSV Wulfen, ein Basketballverein aus Wulfen (Dorsten)
 Großsteingrab Wulfen, ein jungsteinzeitliches Grabe in Wulfen (Anhalt)
 Heeresmunitionsanstalt Wulfen, ein ehemaliges Munitionslager bei Wulfen (Dorsten)
 Zeche Wulfen, ein ehemaliges Steinkohlenbergwerk in Wulfen (Dorsten)

Siehe auch
 Wulffen